Miedziana Góra – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Miedziana Góra 
 Miedziana Góra – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 gmina Miedziana Góra – gmina w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim
 Miedziana Góra – dawna gromada
 Miedziana Góra – wzniesienie w Rudawach Janowickich